La Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe nace como un espacio transformador, liderado por mujeres, con el fin de reflexionar colectivamente sobre la condición de las mujeres que viven o trabajan de diferentes maneras en conservación de la naturaleza. El objetivo es contribuir a alcanzar la equidad de género en este ámbito de trabajo en Latinoamérica y el Caribe.

Historia 

La Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe está formada por mujeres trabajando en distintos ámbitos de acción en relación con la conservación de la naturaleza, teniendo agencia en el territorio, generando y gestionando conocimiento o planificando e incidiendo en políticas públicas. Son mujeres comprometidas y apasionadas por la conservación, la defensa de la naturaleza y la igualdad de género. Son lideresas, defensoras, estudiantes, profesionales, científicas o académicas, que interactúan con la biodiversidad en el territorio, a través de políticas o estrategias, a escala local, regional y global.

Desde el año 2015, más de 340 mujeres de 16 países se han reunido en una serie de talleres realizados en Argentina, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Estos encuentros entre mujeres diversas, desde lideresas comunitarias a reconocidas académicas, han apuntado a: 1) examinar temas específicos relacionados con género que impactan el ámbito laboral, 2) compartir experiencias personales y profesionales, y 3) crear una red de apoyo para mujeres que trabajan en conservación de la naturaleza en Latinoamérica y el Caribe (LAC).

En los años 2015 y 2018, se realizaron cuatro talleres, donde participantes de la Red identificaron que la diversidad de género es baja en los campos de la sostenibilidad y las ciencias ambientales. En 2019, la Red emite la Declaración Conjunta de Mujeres en Conservación, donde se expusieron los principales lineamientos de trabajo, que buscan incorporar la perspectiva de género al ámbito de la conservación. 

La Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe se constituyó el 23 de julio del 2020 a través del Acuerdo de Formalización de la Red. Para fines del 2020, la Red ya contaba con más de 900 integrantes de más de 20 países de Latinoamérica y el Caribe.

Declaración conjunta de Mujeres en Conservación 
Luego del Encuentro de Mujeres en Conservación “Construyendo Colectivamente la Agenda de Mujeres en Conservación de América Latina y el Caribe”, llevado a cabo en Lima, Perú, el 12 y 13 de octubre de 2019, en el marco del III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, se realizó como conclusión y propuesta una Declaración Conjunta de Mujeres en Conservación.

Esta declaración, actualizada el 5 de octubre de 2020, cuenta actualmente con 1017 firmantes que proclaman colaborar de buena fe para alcanzar la equidad de género a través de las siguientes propuestas:

 Cambiar la mirada. Construir un nuevo enfoque holístico de conservación, reconociendo la necesidad de una nueva narrativa y práctica que identifica con claridad los rostros de las personas; que incorpora elementos como la empatía, la afectividad y el cuidado; que reconoce el valor del trabajo cotidiano en la conservación y las iniciativas de abajo hacia arriba; y que conecta a cada una de las personas con otras, con la tierra, y con ellas mismas. Un enfoque que considera las bases históricas para poder contextualizar mejor, y que incorpora una perspectiva de género transformadora e interseccional como parte del planteo germinal de cualquier proyecto o estrategia de conservación, siendo la voz y experiencia de las mujeres una parte de su esencia teórica y material.
 Asegurar los derechos. Contribuir a la implementación efectiva de los derechos reconocidos de niñas y mujeres, convirtiéndolos en acciones y políticas efectivas en los territorios. Asegurar el reconocimiento de los sistemas de gobernanza propios de los pueblos indígenas y comunidades locales y fortalecer sus organizaciones, asegurando su derecho a vivir en armonía con la naturaleza, y sus derechos colectivos e individuales, en especial el derecho al agua, alimento, tenencia de tierras y seguridad, tomando particular atención en las mujeres, la juventud y la niñez.
 Fortalecer la inclusión. Impulsar la implementación real y efectiva del discurso de inclusión en las prácticas y políticas públicas respecto a la equidad de género. Comenzando por cambiar el lenguaje en todos los documentos institucionales u organizacionales, sustituyendo el término "hombre" (singular y masculino) por el de "humanidad, seres humanos, gente, personas" y otros para referirse al colectivo humano. En la esfera de toma de decisiones, políticas públicas y planificación en torno a la conservación, relevar y promover a su vez, la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo y respaldarlas permanentemente.
 Reconocer la contribución. En la esfera de la generación y gestión del conocimiento, y partiendo de reconocer al conocimiento como un bien común y a la importancia del diálogo de saberes, reconocer y difundir la contribución de las mujeres a la generación y gestión del conocimiento (desde sus distintos ámbitos), reducir las brechas de acceso de las mujeres a la educación, validar y promover espacios de educación no formal y de ciencia abierta, generando espacios innovadores para la participación y formación de mujeres en torno a la conservación.

Agenda 

Durante los encuentros desarrollados en Perú en octubre de 2019, bajo el contexto del III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe (CAPLAC), alrededor de 240 mujeres construyeron y validaron colectivamente la Agenda de las Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe.

La Agenda de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe ofrece estrategias y líneas de acción concretas para abordar los enormes desafíos para alcanzar la igualdad de género en la región, específicamente en el campo de la conservación de la naturaleza, justo en un momento histórico en el que hay una intensa lucha por la igualdad de género, además de la existencia de numerosas redes colaborativas de mujeres a nivel local y regional. La construcción de una  Agenda de Mujeres en Conservación fue fruto de un proceso participativo, de manera colectiva y desde diferentes miradas, que sirve como hoja de ruta hacia una conservación más género responsiva y equitativa en Latinoamérica y el Caribe. 

Para la construcción de la Agenda, se identificaron cuatro grandes ámbitos de acción: un nuevo enfoque de conservación; gestión y agencia en el territorio; generación y gestión de conocimiento; planificación y políticas públicas. Además  hemos podido identificar cuatro grandes temas que impactan los ámbitos de acción antes descritos: Contexto social, político y ambiental habilitante Formación y fortalecimiento de capacidades Producción, reproducción y cuidado Violencia, seguridad y validación. 

La Agenda de Mujeres en Conservación es un documento práctico y fluido, que busca dar lineamientos generales que puedan ser tomados y desarrollados en mayor detalle.

Gobernanza 
El 20 de julio de 2020 se publicó el Acuerdo de Gobernanza que fue construido en consideración a lecciones aprendidas y mejores prácticas de procesos formativos de otras redes, principalmente la Red Iberoamericana de Ciencia Participativa (RICAP) y la Red Ciencia Ciudadana para la Amazonía (CC Amazonía).

A lo largo de 10 reuniones virtuales entre abril y julio del 2020, 15 mujeres de la red desarrollaron la elaboración y revisión del acuerdo. Posteriormente, 88 asociadas de la red entregaron su retroalimentación, que permitió mejoras en el documento en temas de redacción, fondos conceptuales y gobernanza.

Según el Acuerdo de Gobernanza, la Red de Mujeres en Conservación es una comunidad abierta conformada por personas físicas que se identifican como mujeres. Para ser asociada de la Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe sólo es necesario realizar el procedimiento indicado en la página web de la Red.

También según el Acuerdo, la Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe se organiza a través de  un conjunto de Grupos de Trabajo (GT) cuyas coordinadoras conforman un Núcleo de Gestoras (NG). El NG se encarga de articular estratégicamente los planes de los Grupos de Trabajo, en el marco de la Agenda de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe, y de implementar las funciones abajo descritas.

Grupos de Trabajo 
Los Grupos de Trabajo conforman el centro de la Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe y lideran el esfuerzo de hacer realidad los objetivos de la Agenda de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe.

Los Grupos de Trabajo son propositivos y autónomos, ejecutan la planificación e implementación  de actividades para alcanzar resultados esperados en un trabajo colaborativo con el Núcleo de  Gestoras.  

Existen seis (6) Grupos de Trabajo que se ocupan de las principales áreas de desarrollo de la Red, todos articulados a través del Núcleo de Gestoras:

 Gobernanza
 Agenda
 Articulación
 Financiamiento y sostenibilidad
 TransformAcción
 Comunicación

Referencias

Enlaces externos 
Agenda de Mujeres en Conservación

Acuerdo de Gobernanza de Mujeres en Conservación

Ecologistas